Gräffe ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Graeffe (1833–1916), Zoologe 
 Johann Friedrich Christoph Gräffe (1754–1816), deutscher evangelischer Theologe und Geistlicher
 Karl Heinrich Gräffe (1799–1873), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Gräfe
 Graffe